Francesc de Paula Gambús i Millet (Barcelona, 1974), polític català
 Francesc de Paula Gambús i Rusca (Barcelona, 1984 - 1966), empresari català